Il nome Piffer può riferirsi a:
 Alfredo Piffer, calciatore italiano
 Thyago Piffer, calciatore a cinque brasiliano